Лимоново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Горицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Горицкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Кириллова — 11 км, до центра муниципального образования Гориц — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Никулино, Макутино, Власово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района